Алан Стивенсон Бойд (; 20 июля 1922, Джэксонвилл, Флорида — 18 октября 2020) — американский государственный деятель, первый министр транспорта США (1967—1969).

Биография 
Окончил Флоридский университет (1941), затем участвовал во Второй мировой войне, служил в военно-воздушных силах, которые тогда входили в состав армии США. После войны поступил в Виргинский университет, где получил степень бакалавра права (1947). Занимался юридической практикой во Флориде, входил в комиссию по изучению регулирования транспортной отрасли.

В 1959 году президент Дуайт Эйзенхауэр назначил Бойда членом Совета по гражданской авиации, а при его преемнике, Джоне Кеннеди, он был повышен до председателя. Возглавляя совет, Бойд поддерживал сокращение пассажирских тарифов авиаперевозок, а также выделение правительственных субсидий на развитие авиасообщения между малыми городами. В 1965 году был назначен заместителем министра торговли по вопросам транспорта президентом Линдоном Джонсоном. На этой должности он был непопулярен среди профсоюзных лидеров за поддержку сокращения государственного регулирования морского судоходства и осуждение «фезербединга» железнодорожников. Был сторонником создания единого исполнительного органа, который объединил бы все правительственные агентства, связанные с транспортом.

В ноябре 1966 года Бойд был назначен первым министром транспорта США. Отвечал за различные вопросами, включая аэропорты, систему управления воздушным движением, автомобильную безопасность, обучение водителей, борьбу с вождением в нетрезвом состоянии и программу по благоустройству автомагистралей (проект первой леди Леди Бёрд Джонсон), а также контроль над финансированием системы межштатных автомагистралей. Безуспешно пытался развивать пассажирские железнодорожные перевозки.

После вступления в должность президента Ричарда Никсона в январе 1969 года, Бойд покинул министерство транспорта и возглавил Центральную железную дорогу Иллинойса (занимал эту должность с 1969 по 1972 год). Впоследствии был президентом железнодорожной компании Amtrak (1978—1982) и президентом Airbus Industrie.

Примечания 

Выпускники Флоридского университета
Выпускники Виргинского университета
Выпускники Школы права Виргинского университета
Железнодорожники США
Кабинет Линдона Джонсона
Министры транспорта США
Участники Второй мировой войны
Члены Демократической партии США